Seelesbach ist ein Gewässername:

 Seelesbach (Buchbach), rechter Zufluss des Buchbachs (zur Speltach) bei Waldbuch, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Seelesbach (Zipfelbach), rechter Zufluss des Zipfelbachs nach Hochdorf, Stadt Remseck am Neckar, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Seelesbach (Böllinger Bach), linker Zufluss des Böllinger Bachs bei Bonfeld, Stadt Bad Rappenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg, auf dessen Grundelbach genanntem Abschnitt

Siehe auch:
 Seelbach